Еле́на Ви́кторовна Ды́нина:

 Дынина, Елена Викторовна (1903—1975) — советская художница.
 Дынина, Елена Викторовна — российский искусствовед, краевед.